Lee Naylor (ur. 1971) – australijska lekkoatletka
 Lee Naylor (ur. 1980) – angielski piłkarz